Smith & Wesson (S&W) Model 28, также известный как Highway Patrolman — револьвер калибра .357 Magnum, производившийся компанией Smith & Wesson в 1954—1986 гг. Представляет собой бюджетную версию выпускаемого поныне предыдущего образца S&W Model 27 (ранее известного как Registered Magnum).

История 
В конце 1940-х — начале 1950-х гг Smith & Wesson была единственной американской компанией, производившей револьверы калибра .357 magnum. В этом калибре выпускалась только 27-я модель, которая, хотя и пользовалась спросом у правоохранительных органов и частных лиц, однако её дорогая отделка (полировка, рифление верхней части рамы и т. д.) лишь удорожала оружие, при этом никак не влияя на его характеристики.

В начале 1950-х годов, когда Smith and Wesson вернулась к выпуску многих своих довоенных образцов, включая револьвер калибра .357 Magnum, она решила пойти навстречу многочисленным просьбам своих клиентов относительно более доступного оружия и в 1954 году выпустила модель Highway Patrolman.

В отличие от большинства прочих моделей, при создании 28-й упор делался не на улучшение, а на удешевление производства и, соответственно, снижение себестоимости изделия. Так, например, полировку некоторых деталей сменила пескоструйная обработка. Однако, все эти упрощения не ухудшили свойств оружия; конструктивно это была почти та же 27-я модель на стандартной раме S&W типа «N» (N-frame), но не столь богато отделанная.

В 1957 году фирменное наименование «Highway Patrolman» было изменено на Model 28. Под этим названием револьвер производился до 1986 года.

Другие эксплуатанты 

 : Состоит на вооружении группы спецназа карабинеров GIS.
 : На вооружении полиции () в некоторых муниципалитетах.

См. также 
 Список револьверов

Источники 

Револьверы США
Револьверы Smith & Wesson
Оружие под патрон .357 Magnum